Едвін Сой  (, 3 березня 1986) — кенійський легкоатлет, олімпійський медаліст.

Виступи на Олімпіадах

Посилання 
 Досьє на sport.references.com 

Кенійські бігуни на довгі дистанції
Уродженці Керічо